Mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2004 byla juniorská hokejbalová akce roku 2004.

Skupina X 
Tabulka

Zápasy

Skupina Y 
Tabulka

Zápasy

O 7. - 5. místo

O 7. místo

O 5. místo

Play off

Semifinále

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí

Odkazy 

Mistrovství světa juniorů v hokejbalu
Hokejbal v roce 2004
Hokejbal na Slovensku
Sportovní události na Slovensku
Sport v Martině
Sport na Slovensku v roce 2004